anglický termín catch up, případně catch up on/with může znamenat
 dostihnout, dohonit koho (v chůzi)
 dopadnout, chytit koho (policejní zadržení ap.)
 dohánět co (resty ap.)
 popovídat si – probrat život s kým (o tom, co se událo za dobu, co se mluvčí neviděli)
 vyjít najevo (špatné činy z něčí minulosti)
 Catch-up TV – sledování minulých programů prostřednictvím internetové televize
 Efekt dohánění – hypotéza z teorie konvergence, že příjmy chudších zemí porostou rychleji než příjmy bohatých zemí
 kečup (omáčka) – stejná výslovnost
 The Catch-Up – australská televizní talk show

Reference